

Geografia 
 Città medievale di Toruń – centro storico medievale di Toruń
 Distretto di Toruń – distretto polacco del voivodato della Cuiavia-Pomerania
 Toruń – capoluogo del voivodato della Cuiavia-Pomerania e città natale di Niccolò Copernico
 Voivodato di Toruń – storica unità amministrativa della Polonia

Istruzione 
 Università Niccolò Copernico di Toruń – università pubblica polacca

Religione 
 Cattedrale di Toruń – principale luogo di culto di Toruń
 Diocesi di Toruń –  sede della Chiesa cattolica in Polonia suffraganea dell'arcidiocesi di Danzica

Sport 
 Angels Toruń – società polacca di football americano 
 Motoarena Toruń – stadio statale polacco di Toruń 
 Twarde Pierniki Toruń – società cestistica di Toruń

Altro 
 12999 Toruń – asteroide della fascia principale
 Centro per l'Astronomia di Toruń – osservatorio astronomico a Piwnice
 Museo Circondariale di Toruń – museo nel Ratusz di Toruń, uno dei più grandi e antichi della Polonia 
 Rete tranviaria di Toruń – rete tranviaria della città di Toruń, con cinque linee

Pagine correlate 
 Trattato di Toruń